Van den Zype :
 , la page homonymie, 
 Hendrick van den Zype, un moine bénédictin (1577 - 1659).

Homonymie de patronyme